Mesquite bezeichnet:

 Mesquiten, eine Pflanzengattung (Prosopis)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mesquite (Kalifornien)
 Mesquite (Nevada)
 Mesquite (New Mexico)
 Mesquite (Dallas County, Texas), Großstadt bei Dallas
 Mesquite (Borden County, Texas), Geisterstadt

Sonstiges:
 Mesquitewein, einen Wein gewonnen aus Mesquitebohnen